

Politica 
 Vassili Campatelli (1949) – politico italiano

Sport 
 Aldo Campatelli (1919-1984) – allenatore di calcio e calciatore italiano